NRO pode significar:

 Number Resource Organization, organização responsável pelo Registro Regional da Internet.
 National Reconnaissance Office ou o Escritório Nacional de Reconhecimento, agência dos Estados Unidos responsável por criar e operar satélites espiões.